Теодор М. Дэвис (; 1837 — ) — американский юрист, наиболее известный как исследователь египетской Долины царей в 1902—1914 годы.

Биография 
Теодор Монтгомери Дэвис родился в 1837 году в городе Спрингфилде, штат Нью-Йорк. Сделав карьеру в юридической практике и бизнесе, он поселился в Ньюпорте в 1882 году, где он построил особняк на Оушэн-авеню, известный как «Рифс» (позднее как «Бэлс»), который сейчас принадлежит Brenton Point State Park. Будучи женатым, Дэвис с 1887 года до самой смерти имел связь с Эммой Эндрюс, двоюродной сестрой его жены Энни.

Зимы он проводил в Европе и с 1900 года на раскопках в Египте, но в 1915 году не смог поехать туда из-за проблем со здоровьем и вместо этого арендовал дом во Флориде у Уильяма Дж. Брайана, секретаря этого штата. 23 февраля 1915 года Дэвис умер в этом доме.

Исследования 
Начиная с 1902 года, Дэвис стал частным спонсором Службы древностей Египта. Благодаря успеху первого сезона, когда были открыты гробница KV45 и ящик с кожаными набедренными повязками в гробнице KV36, его спонсорство продолжилось вплоть до 1905 года. В это время раскопки проводились под руководством генеральных инспекторов древностей Верхнего Египта (Говарда Картера в 1902—1904 годах и Джеймса Квибелла в 1904—1905 годах).

В 1905 году Артур Вейгалл, новый генеральный инспектор, убедил Дэвиса взять новую концессию для работы в Долине и нанять своего собственного археолога. В этих новых условиях раскопки проводились Эдвардом Айртоном (1905—1908), Гарольдом Джонсом (1908—1911) и Гарри Бертоном (1912—1914). Но к 1913 году Дэвис, разочарованный, что его усилия не привели к открытию ни одной нетронутой царской гробницы, стал разделять мнение, что Долина уже практически полностью изучена. Наконец, в сезон 1913—1914 годов он отказался от концессии в Долине царей в пользу лорда Карнарвона. И хотя последний начал раскопки уже в 1914 году, формально передача концессии состоялась только в 1915 году.

Раскопки, проспонсированные Дэвисом, были одними из самых важных, когда-либо предпринятых в долине: в течение 12 лет около 30 могил были открыты и/или изучены благодаря Дэвису. Среди них наиболее известны KV46, KV55, KV57 и KV54. В связи с открытием в 1922 году Говардом Картером гробницы Тутанхамона (KV62), мнение Дэвиса об «исчерпанности» Долины было опровергнуто. Бертон позднее вспоминал, что, когда Дэвис прекратил последние раскопки в Долине из страха обрушения гробниц и дорог, он был всего в двух метрах от открытия входа в KV62.

Перечень открытий 
 1902: KV45
 1903: KV20, KV43, KV60
 1905: KV2, KV19, KV22, KV46, KV47, KV53
 1906: KV48, KV49, KV50, KV51, KV52
 1907: KV10, KV54, KV55
 1908: KV56, KV57
 1909: KV58
 1910: KV61
 1912: KV3
 1913: KV7

В популярной культуре 
Дэвис был сыгран Вильямом Хоупом в документальной драме BBC «Египет» (2005).

Публикации 
 Гробница Тутмоса IV (1904)
 Гробница Хатшепсут (1906)
 The Tomb of Iouiya and Touiyou: Notes on Iouiya and Touiyou, description of the objects found in the tomb, and illustrations of the objects (1907)
 The Tomb of Siphtah (1908)
 The Tomb of Queen Tîyi (1910)
 The Tombs of Harmhabi and Touatankhamanou (1912)

Примечания

Литература 
 Adams J. M. The Millionaire and the Mummies: Theodore Davis's Gilded Age in the Valley of the Kings. N.Y.: St. Martin's Press, 2013.

Ссылки 
 The Theban Mapping Project
 The Millionaire and the Mummies

Египтологи США
Археологи США
Юристы США
Родившиеся в округе Отсиго (Нью-Йорк)
Умершие во Флориде
Египтологи-некрополисты